Curraghs steht für:
 Curraghs Wildlife Park, ein Wildpark
 Curraghs (Isle of Man), ein Feuchtgebiet

Siehe auch:
 Curragh